Kuusiku (Hiiumaa), plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa, provincie Hiiumaa
 Kuusiku (Peipsiääre), plaats in de Estlandse gemeente Peipsiääre, provincie Tartumaa
 Kuusiku (Rapla), plaats in de Estlandse gemeente Rapla, provincie Raplamaa
 Kuusiku (Saaremaa), plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Kuusiku, tot in 2017 de naam van Pidula-Kuusiku